Стрэкан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стрэкан, Кит (род. 1944) — английский композитор, автор музыки для телевизионных и радиопрограмм.
 Стрэкан, Мэттью (род. 1970) — английский композитор, автор музыкального сопровождения для телевизионных и радиопрограмм.

См. также 
 Стракан